Средска — многозначный термин (топоним).

Населённые пункты 

 Средска — село в общине Призрен Призренского округа автономного края Косово и Метохия (согласно административно-территориальному делению Сербии) / в общине Призрен Призренского округа (согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово).

В Болгарии:
 Средска — село в общине Черноочене Кырджалийской области.

Регионы 
 Средска — исторический регион в Южной Метохии.

См. также 
 Средско — село в общине Кирково Кырджалийской области.